John Taylor pode se referir a:

John Taylor, religioso inglês
John Taylor (automobilista), piloto inglês
John B. Taylor, economista norte-americano
Nigel John Taylor, baixista inglês
John Taylor (atleta) - primeiro negro a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos

Desambiguações de antropônimos